За́йцев, Вади́м:
 Зайцев, Вадим Филиппович (1934—2012) — российский энтомолог, доктор биологических наук, Заслуженный деятель науки РФ;
 Зайцев, Вадим Юрьевич (род. 1964) — председатель КГБ Белоруссии.